Спасівка — Успінський піст

Річки 
 Спасівка — річка у Львівській області, притока Західного Бугу.
 Спасівка — річка у Приморському краю.

Села 
 Спасівка — Автономна Республіка Крим, Кіровський район.
 Спасівка — Запорізька область, Вільнянський район.
 Спасівка — Хмельницька область, Городоцький район.

Інше 

Спасівка — церковний піст, встановлений на згадку Успіння Богородиці: один з чотирьох багатоденних постів церковного року.
Спасівка — сорт яблук.